Tommy Doyle (1998), giocatore di football americano statunitense
 Tommy Doyle (2001), calciatore inglese